
Termin -{R55}- ima više značenja.

 R-oznake, R55: Toksično za životinje
 R55 put (Južna Afrika), autoput